El término Metrolink puede referirse a:

  Metrolink, un sistema de trenes en California;
  MetroLink, un sistema de tren ligero en San Luis, Misuri;
  Metrolink, un sistema de tren ligero en Mánchester;
 MetroLink, un sistema de metro propuesto para la ciudad de Dublín.